А́кри () — штат на северо-западе Бразилии, относящийся к Северному региону страны. Граничит со штатами Амазонас на севере и Рондония на востоке, а также с Боливией на юго-востоке и Перу на юго-западе. Административный центр — город Риу-Бранку.

Этимология 
Название штата происходит от названия реки Акри, притока реки Пурус, которое в переводе с языка индейцев означает «река кайманов».

География 

Фактически вся территория штата относится к бассейну Амазонки. На западной границе с Перу расположены горы Серра-ду-Дивизор (Контамана), максимальная высота которых достигает 609 м.

К основным рекам Акри относятся притоки Амазонки Журуа и Пурус (с притоками), протекающие в направлении на север и северо-восток штата.

Климат в Акри экваториальный. Среднегодовая температура здесь составляет +26 °C. Времён года два — дождливое лето жаркое и влажное с ноября по март и менее дождливая зима сухая с апреля по октябрь. За год в Акри выпадает от 1800 до 2400 мм осадков, причём большее их количество приходится на западную часть штата.

Около 45 % территории штата составляют индейские резервации и охраняемые природные объекты, в частности национальный парк Серра-ду-Дивизор.

История 
Первоначально район штата Акри принадлежал Боливии, но во время каучуковой лихорадки сюда проникло много бразильцев, что вызвало череду политических споров между Боливией и Бразилией. В 1900 году правительство Бразилии признало боливийский суверенитет над Акри, но бразильское население района восстало против боливийского правительства и провозгласило независимую Республику Акри.

После ряда военных конфликтов по договору, заключённому 17 ноября 1903 года, территория Акри, в обмен на 2 млн фунтов стерлингов, отошла к Бразилии, став федеральной территорией. В 1962 году федеральная территория Акри была преобразована в штат.

Сегодня Акри — один из наименее населённых и наименее экономически развитых штатов Бразилии.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административно-территориальное устройство 
Штат Акри делится на два мезорегиона, Вали-ду-Акри (восточный) и Вали-ду-Журуа (западный), которые, в свою очередь, включают в себя ряд микрорегионов.

Экономика 
Экономика Акри основана на добыче природных ресурсов. В штате производится сбор латекса каучуковых деревьев, а также незаконная добыча древесины. Важными прожиточными промыслами для местного населения являются охота и рыболовство.

Кроме того, население штата занимается сбором сока гевеи и бразильских орехов, а также выращиванием маниока, бобов, сахарного тростника и риса, главным образом, для местного потребления. Также в штате производятся лесозаготовки, на границе с Перу расположены золотые прииски.

Акри — один из штатов, где наиболее развита борьба за сохранение окружающей среды: в своё время штат сильно пострадал от действий контрабандистов древесины и фермеров, сжигавших амазонскую сельву для разведения крупного рогатого скота.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт штата.

 
Административные единицы, образованные в 1962 году
Появились в 1960-е годы в Бразилии
1962 год в Бразилии